Ю́рий Влади́мирович Че́бан (; род. 5 июля 1986, Одесса, УССР) — украинский каноист. Заслуженный мастер спорта. Двукратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов. Защищает цвета Центрального спортивного клуба Вооруженных сил Украины. Первый тренер — Евгений Лесяк, с 2001 по 2016 годы тренировался у Вячеслава Михайловича Сорокина.
Также Юрий Чебан организовал эвакуацию всех украинских гребцов.

Спортивная карьера 
В 2003 году, несмотря на то, что он был моложе большинства своих соперников, Юрий Чебан завоевал серебряную медаль чемпионата мира среди юниоров в японском городе Комацу (каноэ-одиночка, 1000 м).

В 2004 году Юрий Чебан в 17-летнем возрасте впервые победил на взрослом Кубке Украины (С-1, 500 м). Он завоевал путевку на чемпионат Европы, где стал обладателем олимпийской лицензии, заняв шестое место. На летних Олимпийских играх 2004 выступал в каноэ-одиночке на дистанциях 500 и 1000 метров и остановился на полуфинальной стадии соревнований.

В 2005 году Чебан с Петром Круком выиграл на дистанции 1000 метров в каноэ-двойке на молодёжном чемпионате Европы в Пловдиве, там же они завоевали серебряную медаль на дистанции 500 м.

В июле 2006 года он завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в Рачице. В следующем месяце он завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Сегеде в каноэ-одиночке на 500 метров.

На чемпионате мира в 2007 году на каноэ-одиночке, дистанция 200 м, завоевал 1-е место. На олимпийской дистанции 500 метров финишировал седьмым, что не позволило ему завоевать право участвовать на Олимпиаде в Пекине.

Олимпийскую лицензию Юрий Чебан завоевал, став бронзовым призёром чемпионата Европы, проходившем 15-18 мая в Милане.

На летних Олимпийских играх 2008 выступал в классе С-1 500 метров и С-1 1000 метров. На каноэ-одиночке на дистанции 500 метров показал результат 1.48,766 и завоевал бронзовую медаль

11 августа 2012 Юрий Чебан на летних Олимпийских играх 2012 завоевал первое в истории Украины олимпийское «золото» в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

18 августа 2016 года Юрий Чебан на летних Олимпийских играх 2016 завоевал свое второе «золото» в гребле на каноэ-одиночке на своей коронной дистанции 200 м.

С 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года Юрий Чебан возглавлял сборную Украины по гребле на байдарках и каноэ.

В 2021 году сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ была признана лучшей командой года по версии Ассоциации спортивных журналистов Украины.

Достижения 

Карьера спортсмена:

Олимпийский чемпион 2012 и 2016  годов (каноэ-одиночка, 200 м).

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года (каноэ-одиночка, 500 м).

Чемпион мира 2007 (каноэ-одиночка, 200 м), 2014 (каноэ-одиночка, 200 м; каноэ-одиночка, эстафета 4х200 м).

Серебряный призёр чемпионата мира 2006 (каноэ-одиночка, 500 м), 2010 (каноэ-одиночка, эстафета 4×200 м).

Бронзовый призёр чемпионата мира 2010 (каноэ-одиночка, 200 м).

Серебряный призёр чемпионата Европы 2010 (каноэ-одиночка, 200 м).

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2006 (каноэ-одиночка, 500 м), 2007 (каноэ-одиночка, 200 м), 2008 (каноэ-одиночка, 500 м), 2011 (каноэ-одиночка, 200 м).

Тренерская карьера:

Лучшие воспитанники (личный тренер):

- Анастасия Четверикова, серебряный призер Олимпийских игр-2020, чемпионка мира и Европы 2021 года, бронзовый призер чемпионата мира и Европы 2021 года;

- Юлия Колесник, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года;

– Юлиана Путнина, серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров 2019 года.

В качестве тренера сборной Украины подготовил:

- экипаж Людмила Лузан/ Анастасия Четверикова (вместе с Николаем Мацапурой), ставший серебряным призером Олимпийских игр-2020, чемпионом мира и Европы 2021 года;

- экипаж женской каноэ-четверки, ставший бронзовым призером чемпионата мира 2021 года;

- экипаж мужской каноэ-четверки, ставший серебряным призером чемпионата Европы 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2018 года;

- экипаж Юрий Вандюк/ Андрей Рыбачок, ставший серебряным призером Европейских игр 2019 года;

- экипаж Людмила Лузан/ Анастасия Четверикова, ставший чемпионом Европы среди молодежи 2019 года (каноэ-двойка, 500 м), серебряным призером чемпионата Европы среди молодежи 2019 года (каноэ-двойка, 200 м), бронзовым призером чемпионата Европы среди молодежи (каноэ-двойка, 500 м);

- чемпионок Европы среди молодежи Людмилу Лузан (2018, каноэ-одиночка, 500 м) и Анастасию Четверикову (2019, каноэ-одиночка, 500 м);

- бронзового призера чемпионата мира 2019 года Анастасию Четверикову (каноэ-одиночка, 500 м).

Награды 
 Орден «За мужество» III степени (2008).
 Орден «За заслуги» ІІІ степени (2012).
 Орден «За заслуги» ІІ степени (2016).
 Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины (2021).

Интересный факт 
Двукратный олимпийский чемпион Чебан является единственным спортсменом в истории Игр, выигрывавшим соревнования в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров .

Литература 
 Ефимов В. Е. «Юрий Чебан. Восхождение на Олимп». — Одесса: ВМВ, 2013., твёрдый переплёт, 144 с., тираж: 1000 экз., ISBN 978-966-413-386-6

Примечания

Ссылки 
 
 
 Вийшла книга про Юрія Чебана
 Юрий ЧЕБАН: «Надеюсь, что эта книга вдохновит молодое поколение на новые достижения»

Гребцы на байдарках и каноэ по алфавиту
Гребцы на байдарках и каноэ Украины
Заслуженные мастера спорта Украины
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ
Олимпийские чемпионы от Украины
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2004 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2016 года
Спортсмены Южного